Krosno Odrzańskie (polaco: powiat krośnieński) é um powiat (condado) da Polónia, na voivodia de Lubúsquia. A sede é a cidade de Krosno Odrzańskie. Estende-se por uma área de 1390 km², com 56.607 habitantes, segundo os censos de 2004, com uma densidade 41 hab/km².

Divisões admistrativas 
O condado possui:

Comunas urbanas: Gubin.
Comunas urbana-rurais: Comuna de Krosno Odrzańskie.
Comunas rurais: Comuna de Bobrowice, Comuna de Bytnica, Dąbie, Comuna de Gubin e Maszewo.

Ligações externas 
 

Condados da Polônia